Пенрит () — англоязычный топоним:
 Пенрит — город в австралийском штате Новый Южный Уэльс, пригород Сиднея
 Пенрит — город в английском графстве Камбрия
 Замок Пенрит — руины средневекового замка в Пенрите